Евге́ний Петро́вич Загда́нский (; ,  — , ) — советский и украинский , редактор, киновед. Заслуженный деятель культуры Украины (1969).
Один из создателей «киевской школы научного кино» в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

Биография и карьера 
Родился в семье ремесленника.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941-го года, призван Петровким РВК города Киева.

Воевал на Северо-Западном фронте, с 02.06.1942-го года воевал на Карельском фронте, с 04.02.1943-го года воевал на Брянском фронте, позже воевал на 1-м Белорусском фронте. Участник Орловско-Курской битвы, освобождения Варшавы, штурма Берлина.

Младший лейтенант юстиции, завделопроизводством разведывательного отдела штаба 63-й армии. Позже лейтенант административной службы, комендант 2-го отделения разведывательного отдела штаба 1-го Белорусского фронта. Войну окончил в звании старшего лейтенанта.

Окончил Киевский университет имени Т. Г. Шевченко (1954). Работал на Киевской киностудии научно-популярных фильмов «Киевнаучфильм» с 1952 по 1979 год. С 1961 года был главным редактором студии, вплоть до выхода на пенсию в 1979-м году. Сотрудничал с журналом «Новини кіноекрану».

Автор научно-фантастической повести «Прыжок в бессмертие» (издательство «Молодь» 1960), сборников статей о научном кино «Фильмы, образы, формулы» (K., 1971), «От мысли к образу» (К., 1986), «Эффект Кассандры» (K., 1984), многочисленных статей в сборниках и периодической прессе, юмористических рассказов опубликованных в «Литературной газете». По сценариям Евгения Загданского поставлено более тридцати научно-популярных и мультипликационных фильмов.

Награды, призы и звания 
 Медаль За боевые заслуги (27.01.1944 г.).
 Орден Красной Звезды (15.11.1944 г.).
 Медаль За освобождение Варшавы.
 Медаль За взятие Берлина.
 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985 г.).
 Знак Отличник кинематографии СССР.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР.
 Заслуженный работник культуры Украинской ССР (1969).
 1960 — Первая премия Всесоюзного кинофестиваля в Киеве за фильм «Электронный консилиум»
 1965 — диплом зонального смотра в Ленинграде за фильм «Взорванный рассвет»
 1969 — Гран-при «Золотой астероид» VII Международного кинофестиваля научно-фантастических фильмов в Триесте (Италия) за фильм «Семь шагов за горизонт».
 1974 — премия «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»).

Семья 
Супруга: Загданская Лия Исааковна (1919—1988), дочь Загданская, Нина Евгеньевна (1947 г. рожд.) сын Загданский, Андрей Евгеньевич (1956 г. рожд.)

Фильмография (автор сценария) 

  — Подсолнухи
  — Как человек создал бога
  — Электронный консилиум
  — Отрывки из повести
1960 — Прыжок в бессмертие
  — Оптимистические этюды
  — Взорванный рассвет
  — Охота за иксом
  — Семь шагов за горизонт
  — День восьмой или первый урок мышления
  — Если не я, то кто же?
  — Почему у осла длинные уши?
  — Про фаталиста, волюнтариста и философию
1979 — Трубка мира
  — Грани поиска
1980 — Когда встречаются двое
  — Алиса в Стране чудес
  — Алиса в Зазеркалье
1982 — Третий возраст
  — Сказка о карасях, зайце и бубликах
  — В пределах возможного
1985 — Я себя спрашиваю
  — В поисках пришельцев

Фильм 
В 2010 Андрей Загданский сделал документальный фильм «Мой отец Евгений».

Ссылки 
 .
 Сайт Архив фантастики 
  «Что было на Артдокфесте» Ольга Шервуд Полит.ру 
 «Долгое прощание» Дарья Борисова «Культура»
 «Мой фильм — об отце, эпохе, боли разлуки… и о любви» Ирина Гордейчук, «День»
 «Поминайте наставников ваших» Юрий Иванов «Зеркало недели»
 "«Шаг за горизонт» Александр Рожен «Зеркало недели»
 Андрей Загданский: «Человек в принципе неописуем» VOA

Юристы Великой Отечественной войны
Выпускники Киевского университета
Члены КПСС